Il singolare del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nenad Zimonjić che ha battuto in finale Jean-François Bachelot 6-3, 66-7, 7-5.

Teste di serie 

 André Sá (quarti di finale)
 Jamie Delgado (secondo turno)
 Dejan Petrović (secondo turno)
 Daniel Melo (secondo turno)

 Martin Lee (quarti di finale)
 Mark Nielsen (secondo turno)
 Takahiro Terachi (quarti di finale)
 Alexandre Simoni (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 2000